Макс Эйзен (15 марта 1929, Молдава-над-Бодвоу, Словакия — 7 июля 2022) — выживший узник Освенцима, писатель, оратор и просветитель по Холокосту. Он путешествовал по Канаде, рассказывая о своем опыте выжившего в концлагере студентам, учителям, университетам, сотрудникам правоохранительных органов и сообществу в целом. Эйзен опубликовал свои мемуары в книге под названием «Дело случая: Правдивая история мужества и выживания в Освенциме», которая была номинирована на  в 2017 году

Он работал с «Маршем живых», Образовательным центром Сары и Хаима Нойбергеров о Холокосте, Центром Симона Визенталя и Канадским центром разнообразия и интеграции.

При поддержке немецкого адвоката Томаса Вальтера Эйзен давал показания в Германии на суде над двумя бывшими охранниками СС в Освенциме: Оскаром Грёнингом в 2015 году и Райнхольдом Ханнингом в 2016 году Оба были осуждены на судебном процессе. Он был активным участником «Марша живых», совершив путешествие обратно в Аушвиц-Биркенау с тысячами студентов 18 раз.

Примечания

Ссылки 

Выжившие в концлагере Освенцим
Писатели Канады